Коба Ясс (; 4 мая 1990, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист, левый нападающий. Младший брат Мариса Ясса. В настоящее время является игроком клуба «Курбадс», выступающего в Латвийской лиге.

Карьера

Клубная 
Коба Ясс начал свою карьеру в 2007 году в ХК «Огре», которая выступает в Латвийской хоккейной лиге. После проведённых там двух сезонов, перешёл в новый клуб «Динамо-Юниорс» Рига. В составе этой команды стал чемпионом Латвии.

Следующий сезон 2010/11 играл в лиепайском «Металлурге», где стал двукратным чемпионом Латвии.

Сезон 2011/12 играл усть-каменогорском «Казцинк-Торпедо», выступающей в ВХЛ и чемпионате Казахстана.

Летом 2012 года Коба Ясс был приглашен в тренировочный лагерь рижского «Динамо», где с ним был подписан просмотровый контракт. В итоге латвийской команде он не подошёл. После этого Ясс поехал в Северную Америку, пытаясь зацепиться в составе «Цинциннати Сайклонс», которая выступает в лиге Восточного побережья. Однако из-за локаута, многие игроки из НХЛ и АХЛ были делегированы в клуб «Цинциннати», где не осталось места для латвийца.

Осенью Коба нашёл себе команду, подписав контракт со словацкой «Жилиной». Доигрывал сезон в чешском «Кладно».

В мае 2013 года перешёл в другой чешский клуб «Били Тигржи». За «Тигржи» Ясс отыграл два года, в конце сезона 2014-15 на время плей-офф выступал за клуб «Бенатки-над-Йизероу» из первой лиги на правах аренды. В августе 2015 вернулся в Словакию, подписав контракт со «Скалицей». 30 ноября 2015 года руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт с игроком по обоюдному согласию, в связи с плохой результативностью. Сезон 2015-16 закончил в «Маунтфилде»

Международная 
В молодёжной сборной Латвии принимал участие на чемпионате мира 2009 года. В составе основной сборной Латвии выступал на чемпионатах мира 2013, 2014 и 2015 годов. Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ХК «Рытиржи Кладно»
 Профиль на сайте ХК «Били Тигржи Либерец»
 Профиль на сайте ВХЛ

Хоккеисты Латвии
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Огре»
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Жилина»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Мартин»
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Курбадс»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года‏